Ивица Катић (Стариград, 1. април 1940 — Загреб, 5. новембар 2003) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1955. || Крвави пут  || Вјеко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || У пролазу  ТВ филм || /
|-
| 1967. || Црне птице  || Владан
|-
| 1969. || Дневник Оченашека ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Жути, жути канаринац ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1973. || Тимон  || /
|-
| 1979. || Живи били па видјели  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Аретеј ТВ филм || /
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Огњен Прица, заточеник у Керестинцу
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || Поручник Козловски
|-
| 1983. || Престројавање ТВ филм || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Армус
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ ТВ серија || /
|-
| 2005. || Мукло  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1940.
Умрли 2003.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Задрани